Rieux (Ar Mor-Bihan), municipi francès al departament d'Ar Mor-Bihan (regió de Bretanya)
 Rieux (Marne), municipi francès al departament del Marne (regió d'Alsàcia - Xampanya-Ardenes - Lorena)
 Rieux (Oise), municipi francès al departament de l'Oise (regió de Nord - Pas de Calais - Picardia)
 Rieux (Sena Marítim), municipi francès al departament del Sena Marítim (regió de Normandia) 
 Rieux-de-Pelleport, municipi francès al departament d'Arieja (regió de Migdia-Pirineus)
 Rieux-en-Cambrésis, municipi francès al departament de Nord (regió de Nord – Pas de Calais)
 Rieux-en-Val, municipi francès al departament de l'Aude (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Rieux-Minervois o Rius de Menerbés
 Rieux-Volvestre, municipi francès al departament d'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Any-Martin-Rieux, municipi francès al departament de l'Aisne (regió de Nord - Pas de Calais - Picardia)
 Cantó de Rieux-Volvestre, cantó francès al districte de Muret (departament de l'Alta Garona, regió de Migdia-Pirineus)